E170 – Embraer 170, samolot pasażerski brazylijskiej firmy Embraer
 E170 – oznaczenie węglanu wapnia (kredy) jako chemicznego dodatku do żywności według tzw. Listy E